Білоштан Андрій Порфирович (1908—1972) — мовознавець, кандидат філологічних наук.
 Білоштан Яків Порфирович (1904—1985) — доктор філології, професор, літературознавець.